Giorgio Pasquali kan syfta på:

* Giorgio Pasquali (1885–1952), italiensk klassisk filolog
 Giorgio Pasquali (1925–2012), italiensk politiker